Конституційно-демократична партія — політична партія ліберального толку в ряді країн.

 Конституційно-демократична партія — російська ліберальна партія, одна з найвпливовіших на початку 20 століття.
 Конституційно-демократична партія — попередня назва партії Віче, політичної партії в Україні.
 Конституційно-демократична партія — політична партія Японії.